Beautiful World può riferirsi a:

 Beautiful World – singolo dei Devo del 1981, dall'album New Traditionalists; una cover è presente nell'album Renegades dei Rage Against the Machine del 2000
 Beautiful World – album di Big Head Todd and the Monsters del 1997
 Beautiful World – singolo di Lady Violet del 2000
 Beautiful World – album dei Take 6 del 2002
 Beautiful World – album di Patrick O'Hearn del 2003
 Beautiful World – album dei Take That del 2006
 Beautiful World/Kiss & Cry – singolo di Hikaru Utada del 2007
 Beautiful World – album degli Arashi del 2011
 Beautiful World – album di Connie Talbot del 2012
 Beautiful World – brano musicale di Colin Hay